Llista de d'aliments vegetals amb les quantitats de proteïna i els aminoàcids essencials limitants (LEAA). La qualitat proteica no s'ha inclòs a la taula (veure la discussió de l'article).

Abreviacions dels aminoàcids essencials

Met - Metionina

Cys - Cisteïna

His - Histidina

Lys - Lisina

Thr - Treonina

Leu - Leucina

Phe - Fenilalanina

Tyr - Tirosina

Trp - Triptòfan

Met - Metionina

Cys - Cisteïna

Bibliografia 

Aliments d'origen vegetal